Posern steht für folgende geographischen Objekte:
 Posern (Gemeinde Bad Goisern), Ortschaft von Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Posern (Gemeinde Altaussee), Ort bei Altaussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark

Posern ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Posern (1864–1945), deutscher Unternehmer und Politiker, MdL Sachsen
 Benjamin Posern, eigentlicher Name von Punch Arogunz (* 1991), deutscher Rapper
 Boris Pawlowitsch Posern (1882–1939), russischer Revolutionär und sowjetischer Staatsmann

 Curt Ernst von Posern (1804–1879), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdL Sachsen
 Georg von Posern (1844–1924), deutscher Rittergutsbesitzer, Hofbeamter und Politiker
 Helmut Posern, deutscher Basketballspieler
 Louiss Posern, deutscher Politiker (LDP), MdL Thüringen